Úžice est un toponyme qui peut désigner :

Úžice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Úžice, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 
 Užice

Homonymie
Homonymie de localités en  Tchéquie